Eric Van Rompuy – politico belga
 Herman Van Rompuy – politico belga
 Peter Van Rompuy – politico belga
 Tine Van Rompuy – infermiera, sindacalista e politica belga fiamminga